Захаре́вич — українське прізвище. Відомі носії:

 Захаревич Альфред (1871 — 1937) — львівський архітектор і підприємець.
 Захаревич Валерій Володимирович (*1967) — російський фехтувальник, призер Олімпійських ігор.
 Захаревич Михайло Васильович (*1950) — Народний артист України, генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
 Захаревич Сергій Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Захаревич Сергій Юрійович (1996—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Захаревич Юліан (1837 — 1898) — український архітектор польського походження.
 Захаревич Ярослав Олегович (*1989) — український футболіст.

Білоруські прізвища